Věneček může být:

 malý věnec
 taneční věneček – starší výraz pro jarní taneční slavnost (například: závěrečný ples sezóny, poslední slavnostní hodina tanečního kurzu, studentský věneček apod.)
 věneček (jídlo) – druh dezertu, cukrovinky nebo moučníku (např. krémový věneček)
 Věneček (Ralská pahorkatina) – kopec (368 m n. m.) v Lužických horách zvaný též Brnišťský vrch
 Věneček (Praha), také Černý vrch – vrch na Smíchově v Praze
 věneček svorkovnic - používán v krabicích domovních elektroinstalací. Má tvar čtverce nebo pětiúhelníku a každá ze stran slouží jako vícenásobná svorka pro propojení vodičů jednoho pólu (jedné fáze) v elektroinstalaci.
 přijít o věneček – český frazeologizmus vyjadřující ztrátu panenství u ženy

Externí odkazy